Михаил Мягков:
 Мягков, Михаил Иванович (1799—1852) — художник, академик Императорской Академии художеств.
 Мягков, Михаил Юрьевич (род. 1968) — российский историк.